Wandersleben ist

 der Name eines Dorfes im östlichen Landkreis Gotha in Thüringen, siehe Wandersleben

Wandersleben ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Georg Ferdinand Wandersleben (1835–1900), deutscher Reichsgerichtsrat
 Sigismund Heusner von Wandersleben (1592–1645), deutscher Offizier und Politiker, teilweise in schwedischen Diensten

Siehe auch:
 Wandersleb
 Burg Gleichen (auch Wanderslebener Gleiche, Wandersleber Schloss, Wanderslebener Burg), Burgruine in der Nähe von Wandersleben